Bardot es un apellido, que puede hacer referencia o estar asociado a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Brigitte Bardot (1934-), también conocida como Brigitte Anne-Marie Bardot, actriz y cantante francesa, icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX.
 Mijanou Bardot (1938-), también conocida como Marie-Jeanne Bardot, actriz francesa, y hermana menor de Brigitte Bardot.